Szwajcaria:
 Vernier – miasto w kantonie Genewa

Osoby:
 Jacques Vernier – francuski polityk
 Piotr Vernier – francuski botanik

Zobacz też:
 Marais-Vernier